Такмичење у трци на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердамуу 2016, није бранио Илијас Фифа из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 12 земаља.

  Неутрални атлетичари (1)
  Аустрија (1)
  Белгија (3)
  Италија (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (2)
  Турска (3)
  Уједињено Краљевство (3)
  Француска (2)
  Холандија (1)
  Швајцарска (2)
  Шпанија (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских тркача на 5.000 метара 2018. године до почетка првенства (11. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Трка на 5.000 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном
Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.